Graditeljstvo u Hrvatskoj: Arhitektura i urbanizam naslov je knjige hrvatskog doktora arhitektonskih znanosti, povjesničara umjetnosti, sveučilišnog profesora i akademika Andre Mohorovičića. Knjiga ima 201 stranicu s tekstom i brojnim fotografijama, izdana je od Školske knjige, 1992. godine u Zagrebu, a u izradi je sudjelovala i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Podnaslov knjige je Arhitektura i urbanizam, a njezina dijagonala iznosi 28 cm. Knjiga je iznimno kvalitetne izrade.

Opis
Knjiga ima tvrde korice i papirnati omot s pozadinom bijelog mramora, Ninskom crkvom Sv. Križa i natpis kneza Branimira. Crnim slovima napisan je naslov knjige te iznad naslova ime autora ove knjige. Uvod ove knjige proteže se kroz gotovo cijelu jednu stranicu. Graditeljstvo u Hrvatskoj sadržava brojne fotografije hrvatskih graditeljskih umijeća, sve su fotografije u boji.

Urednik knjige je dr. Ive Mažuran, a recenzenti dr. Miroslav Begović i dr. Boris Magaš. Lektori su Ilijana Milenković i Ivan Martinčić, grafičko-likovni urednik je Marijan Goršić. Naslovnu stranicu i ostale ilustracije je napravio Damir Brčić. Korektorice knjige Graditeljstvo u hrvatskoj su Jadranka Hađur i Božena Pavičić.

Literatura
Graditeljstvo u Hrvatskoj, I. izdanje, Zagreb, 1992;

Izvori
 Graditeljstvo u Hrvatskoj - Antikvarijat Biblos
 GRADITELJSTVO U HRVATSKOJ - Arhitektura i urbanizam 
 Graditeljstvo u Hrvatskoj: Arhitektura i urbanizam (Ars Croatica) (Croatian Edition)

Knjige
Arhitektura u Hrvatskoj